Příjmení Čarnogurský (Čarnogurská) má více nositelů:

 Ivan Čarnogurský (1933) – slovenský manažer a poslanec KDH
 Ján Čarnogurský (1944) – slovenský právník a disident, předseda vlády Slovenské republiky
 Marina Čarnogurská – slovenská sinoložka a japanistka
 Pavol Čarnogurský (1908–1992) – slovenský politik, poslanec Snemu Slovenskej krajiny

Související články 
 Černohorský
 Černá Hora (rozcestník), Černá hora, Čierna hora
 Schwarzberg (-tz-), Schwarzenberg, -er